Bruniaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Bruniaceae ingår i ordningen Bruniales, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bruniaceae 79 arter. 

Alla arterna är halvbuskar eller buskar, endemiska för Kapprovinsen. De har ljungliknande utseende med spiralställda smala blad och korglika blomställningar. Bruniaceaearterna har femtaliga tvåkönade radiala eller i några fall zygomorfa blommor med foder och krona, en krans ståndare och 2-3 fruktblad, vardera med 3 eller 4 fröanlag. Frukten är en kapsel eller nöt.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Bruniaceae